Meymand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Meymand (ort i Ardabil), 
 Meymand (ort i Fars), 

Robotskapade Iranförgreningar